„25 години на сцената – Като да и не“ е студиен албум на българската певица Росица Кирилова, издаден през 2008 година.

Песни

Външни препратки 
 

Албуми на Росица Кирилова
Музикални албуми от 2008 година